Manatee puede referirse a:

 Condado de Manatee, condado de ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos.
 Manatee Road, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Levy, Florida, Estados Unidos.